Pivetta ist der Familienname folgender Personen:

 Giancarlo Pivetta (* 1957), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Nick Pivetta (* 1993), kanadischer Baseballspieler